Хюлст — многозначный термин.

Фамилия 
 Хюлст, Хендрик Кристофель ван де (1918−2000) — голландский астроном и математик.
 Хюлст, Питер ван дер (1651−1727) — нидерландский художник периода золотого века Голландии.
 Хюлст, Абрахам ван дер (1619−1666) — нидерландский адмирал XVII века.

Топоним 
 Хюлст — город в Нидерландах, центр общины Хюлст.
 Хюлст (община) — община в Нидерландах, провинция Зеландия.